Les mots paniculatus (masculin), paniculata (féminin) et paniculatum (neutre) sont les trois formes du nominatif singulier d'un adjectif du latin scientifique, construit sur le nom latin . Ils signifient donc « qui porte une panicule ».

En taxonomie, ils sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces et sous-espèces de plantes portant des panicules, c'est-à-dire des inflorescences constituées de grappes de grappes de fleurs simples. Pour les articles consacrés à de telles espèces ou sous-espèces, voir les listes générées automatiquement : paniculatus, paniculata, paniculatum.

Notes et références 

Épithète spécifique